Az Úrvalsdeild 1986-os szezonja volt a bajnokság hetvenötödik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1986

1986
Izland 1